Guggenmos ist der Familienname folgender Personen:

 Josef Guggenmos (1922–2003), deutscher Lyriker und Autor von Kinderbüchern
 Siegulf Guggenmos (1941–2018), deutscher Amateurarchäologe
 Willibald Guggenmos (* 1957), deutscher Organist und Kirchenmusiker

Siehe auch:
 Guggenmoos